Dodoma (regio), een regio in Tanzania
Dodoma (stad), een stad in Tanzania
Dodoma (Iringa), een dorpje in Tanzania nabij Iringa
Dodoma (Mbeya), een dorpje in Tanzania nabij Mbeya
Dodoma (Songeya), een dorpje in Tanzania nabij Songeya